Slaget vid Bull Run kan avse:

Första slaget vid Bull Run (21 juli 1861), det första regelrätta fältslaget under det amerikanska inbördeskriget vid floden Bull Run i Virginia
Andra slaget vid Bull Run (28-30 augusti 1862), under det amerikanska inbördeskriget